Clique - em matemática faz parte da teoria dos grafos
 CliqueMusic - site que contém banco de dados com a discografia de artistas
 Clique Girlz - banda americana
 Clique (informática) - acto de clicar um objecto no ecrã 
 Clique (fonética) - som produzido com a língua ou os lábios

Ver também
 Clic (desambiguação)
 Click (desambiguação)